Le cinesi Wang Xinyu e Wang Xiyu erano le detentrici del trofeo, ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione.

Savannah Broadus e Abigail Forbes hanno sconfitto in finale Kamilla Bartone e Oksana Selekhmeteva con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2.

Teste di serie

  Diane Parry /  Zheng Qinwen (primo turno)
  Alina Charaeva /  Anastasia Tikhonova (quarti di finale)
  Natsumi Kawaguchi /  Adrienn Nagy (secondo turno)
  Joanna Garland /  Park So-hyun (quarti di finale)

  Alexa Noel /  Helene Pellicano (primo turno)
  Liubov Kostenko /  Sada Nahimana (primo turno)
  Chloe Beck /  Emma Navarro (quarti di finale)
  Hurricane Tyra Black /  Shavit Kimchi (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019